Valley City può riferirsi ad alcune località degli Stati Uniti:

 Valley City – capoluogo della Contea di Barnes, Dakota del Nord
 Valley City – villaggio della Contea di Pike, Illinois